HKFA est un sigle pouvant désigner :
 Hong Kong Film Awards, la cérémonie nationale hongkongaise de remise de prix pour le cinéma.
 Hong Kong Football Association, la fédération nationale hongkongaise de football.